„Еко де Балкан“ () може да се отнася за:

 „Еко де Балкан“, български вестник, излизал в Пловдив, Източна Румелия, от средата на април до 5 септември 1885 г.;
 „Еко де Балкан“, български вестник, излизал в София, България, от 14 март до 29 август 1903 г.;
 „Еко де Балкан“, български вестник, излизал в София, България, от 14 май 1913 г. до 19 юни 1923 г.